Rogojeni se poate referi la:

 Localități din România
Rogojeni - sat din județul Galați.
Rogojeni - sat din județul Gorj.

 Localități din Republica Moldova
 Rogojeni - localitate centru de comună din raionul Șoldănești